Niemcy:
 Pohle – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg

Osoby:
 David Pohle – niemiecki kompozytor
 Emil Pohle – niemiecki architekt
 Leon Pohle – niemiecki malarz